Jessika Wischmeier (geboren 12. Juni 1965 in Mönchengladbach) ist eine deutsche Politikerin (SPD). Seit 2019 ist sie Bundesgeschäftsführerin der SPD.

Leben

Jugend und Ausbildung 
Wischmeier hat in Mönchengladbach Abitur gemacht und ist Diplompädagogin.

Politischer Werdegang 
In den 1990er Jahren war Wischmeier Juso-Vorsitzende im Bezirk Mittelrhein und Mitglied im SPD-Bezirksvorstand Mittelrhein. Auf dem SPD-Parteitag in Bonn im April 1999 war Wischmeier Delegierte des Bezirks Mittelrhein.

Auf dem Juso-Bundeskongress 1999 in Essen wurde sie zur Bundesgeschäftsführerin gewählt. Sie galt wie der zeitgleich gewählte Bundesvorsitzende Benjamin Mikfeld als Linke. Beide warben für ein neues Selbstverständnis der Jusos und entwickelten Strategien, wie Jugendliche für die Jusos gewonnen werden können, trafen mit ihren Vorstellungen jedoch auf große Widerstände. Dennoch gelang es ihnen schließlich, dem Juso-Bundeskongress einen entsprechenden Leitantrags-Entwurf vorzulegen. Sie übte das Amt bis 2001 aus und wurde dann Referentin des SPD-Parteivorstands mit diversen Aufgaben. Wischmeier wurde Leiterin der SPD-Parteischule und Geschäftsführerin des SPD-Wissenschaftsforums. 2002 war sie Mitglied des Wahlkampfteams für Gerhard Schröder.

Ab Mai 2007 leitete Wischmeier das Persönliche Büro des Regierenden Bürgermeisters von Berlin Klaus Wowereit.

Von 2012 bis 2019 war Wischmeier Abteilungsleiterin "Mobilisierung" im Willy-Brandt-Haus und war damit an allen wichtigen Meilensteinen der Bundes-SPD aktiv beteiligt. Sie organisierte die Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag mit der CDU, war Mitglied in den Wahlkampfteams für die Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück und Martin Schulz und organisierte 2019 die Mitgliederbefragung für den SPD-Parteivorsitz. 

Am 16. Dezember 2019 wurde Jessika Wischmeier zur Bundesgeschäftsführerin der SPD im Willy-Brandt-Haus benannt und wurde damit Nachfolgerin von Thorben Albrecht. Dabei leitete sie gemeinsam mit Lars Klingbeil den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021. Im Dezember 2021 wurde sie in ihrem Amt bestätigt.

Veröffentlichungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Politiker (21. Jahrhundert)
Politiker (20. Jahrhundert)
Bundesgeschäftsführer der SPD
Deutscher
Geboren 1965
Frau